Indonesië
 Karang Pilang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java
 Karang Pilang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Soerabaja in de provincie Oost-Java